Беверли Холкомб Робертсон (Beverly Holcombe Robertson) (5 июня 1827 – 12 декабря 1910) — американский кавалерийский офицер, который служил в армии США на западном фронтире, а впоследствии был генералом армии Конфедерации во время гражданской войны. Джон Мосби считал его главным виновником неудачи геттисбергской кампании генерала Ли.

Ранние годы 
Робертсон родился на плантации в округе Амилия, штат Вирджиния. Он поступил в академию Вест-Пойнт и окончил её в 1849 году. Он был определен в 2-й драгунский полк в звании второго лейтенанта, затем окончил кавалерийскую школу в карлайлских казармах. Затем служил на различных участках фронтира: в Нью-Мексико, Канзасе и Небраске, сражаясь с апачами и сиу. Перейдя в 5 кавалерийский, Робертсон получил звание первого лейтенанта. В марте 1861 года его повысили до капитана, но затем ему предложили звание капитана в армии Конфедерации.

Гражданская война 
В августе 1861 года его избрали полковником 4-го вирджинского кавалерийского полка, и в том звании он участвовал в кампании в долине Шенандоа. 9 июня 1862 года он получил звание бригадного генерала.

25 июля генерал Ли присвоил Джебу Стюарту звание генерал-майора, а 28 июня реорганизовал кавалерию, сформировав кавалерийскую дивизию. Ее бригады возглавляли Фицхью Ли и Уэйд Хэмптон, а кроме того, в дивизию включили бывшую бригаду Тернера Эшби. Стюарт хотел, чтобы бригаду возглавил Фицхью Ли, но президент Дэвис назначил командиром Робертсона. У Стюарта сложилось негативное мнение о Робертсоне, которого он назвал "одним из самых проблемных людей, что ему известны". Бригада Робертсона находилась в северной Вирджинии при Томасе Джексоне, который так же был недоволен тем, что Робертсон не может эффективно вести разведку. Генерал Ли отправил Стюарта в Гордонсвилл, чтобы помочь Джексону и проинспектировать бригаду Робертсона. Стюарт прибыл в Гордонсвилл 10 августа, а 13 августа составил отчёт об инспекции. Он писал, что Робертсон несомненно хорош в тренировке и наведении дисциплины, но ему не хватает некоторых способностей и он непригоден, например, к пикетной службе. По этой причине Стюарт советовал перевести его куда-нибудь в другое место.

В августе Робертсон принял участие во втором сражении при Булл-Ран. 

5 сентября Ли принял решение о вторжении в Мериленд. В тот же день он встретился в Лисберге со Стюартом и дал ему соответствующие инструкции. Вероятно, тогда же по просьбе Стюарта (или под влиянием жалобы Джексона) Ли сместил Робертсона с должности командира бригады, временно передав ее Томасу Манфорду. Робертсон был отправлен в Северную Каролину для набора и тренировки кавалерийских полков. 

В марте 1862 году участвовал в сражении при Нью-Берне.

Во время геттисбергской кампании он командовал бригадой, состоящей из двух северокаролинских полков и его бригада использовалась в основном для разведки. В битве у станции Бренди его бригада не смогла задержать наступление федеральной кавалерии с юго-востока. Через несколько дней Робертсон участвовал в столкновениях с федеральной кавалерией у Миддлберга и Аппервиля. У Аппервиля его бригада сначала была обращена в бегство атакой федерального генерала Килпатрика, но несколько позже хорошо проявила себя в бою у Траппе-Роуд.

25 июня Джеб Стюарт отправился в рейд вокруг Потомакской армии, оставив при армии две кавалерийские бригады — Робертсона и Уильяма Джонса. Стюарт не доверял способностям Робертсона, однако в отсутствие Стюарта Робетсон оставался старшим по званию кавалерийским офицером.

24 июня Робертсон получил от Стюарта приказ, где говорилось, в частности:

ГЕНЕРАЛ: ваша собственная и генерала Джонса бригады должны прикрывать проходы Эшби и Сникерс-Гэп, под вашим лично командованием. Ваша цель — следить за противником, дезинформировать его согласно нашему плану, и беспокоить его тылы если он начнет отступать. Будьте всегда настороже; пусть ничто не ускользнет от вашего внимания, и не упускайте возможность нанести урон противнику. Когда противник уйдет из зоны досягаемости, оставьте в горах достаточной силы пикеты, уйдите на западную сторону Шенандоа, разместите сильные пикеты для наблюдения за Харперс-Ферри, перейдите Потомак и следуйте за армией, держась в её тылу и на правом фланге. /…/

Кавалеристы Робертсона не смогли вовремя узнать о начале наступления Потомакской армии на север и не смогли обеспечить разведку во время наступления армии Ли в Пеннсильвании, что привело в итоге к неудаче под Геттисбергом. 27 и 28 июня генерал Ли находился в Чамберсберге, не имея связи со Стюартом, не имея донесений от Робертсона и даже не зная о его местонахождении.

Бригада шла в арьергарде армии, только 1 июля перешла Потомак и только 3 июля прибыла в Кэштаун. 4 июля она была задействована в прикрытии левого фланга Северовирджинской армии.

Джон Мосби считал, что именно Робертсон виновен в неудачном исходе кампании.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Register of Officers and Graduates of the United States Military Academy Class of 1849

Генералы армии Конфедерации